Tábua pode ser:

 Tábua - vila sede de concelho no distrito de Coimbra, Portugal
 Tábua - freguesia sede do concelho homónimo, Portugal
 Tabua - freguesia do concelho de Ribeira Brava, Portugal
 Tábua - pedaço de madeira.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas